Франческо Моска — авіамеханік історичної фірми «Савойя»
 Моска — Чи́бча-муї́ска (чибча, муїска, муїса, моска; chibcha-muíska, chibchas, muísca, muisa, mosca) — група індіанських племен, споріднених за мовою та культурою, поширених у Колумбії та Панамі.